Gampola kan syfta på:
 Gampola (djur), ett släkte fjärilar
 Gampola (ort), ort i Sri Lanka